Ке́вин Дойл (; род. 10 апреля 1960, Сканторп) — английский театральный, телевизионный и киноактёр. Наиболее известен по роли Джозефа Мозли в телесериале «Аббатство Даунтон».

Фильмография

Театр

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры Великобритании